Funiculus – rodzaj ślimaków z rodziny Buliminidae
 funiculus (sznureczek) – część zalążka roślin
 funiculus – część biczyka czułka u owadów
 funiculus (powrózek, funikulus) – część ciała mszywiołów
 funiculus (sznur) – część rdzenia kręgowego, w szczególności:
 funiculus anterior (sznur przedni)
 funiculus lateralis (sznur boczny)
 funiculus posterior (sznur tylny)
 funiculus spermaticus (powrózek nasienny)